Plaats in Indonesië
 Tumiyang (Kebasen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Tumiyang (Pekuncen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java